Peres plural de pera
 Les Peres, muntanya al municipi de les Avellanes i Santa Linya, a la comarca de la Noguera
 Les Peres (Galliner), indret al terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà 
 Can Peres (Girona), masia de Girona 
 Des Peres
 Eiximèn Peres d'Arenós o Eximén Pérez de Tarazona (? - ~1266), cavaller aragonès
 Francisco Peres Gaya
 Joan Genís Peres (Oriola, ~1548 - 1600?), compositor i músic valencià del Renaixement 
 Mário Peres Ulibarri o Marinho Peres (Sorocaba, 19 de març de 1947) és un futbolista brasiler retirat de la dècada de
 Vímara Peres (La Corunya, 820 - Guimarães, 873), noble gallec, primer comte de Portugal 
 Waldir Peres de Arruda (Garça, 1951 – Mogi Mirim, 2017), futbolista brasiler de les dècades de 1970 i 1980 que jugava de porter
 Ximèn Peres d'Orís (s.XII - XIII), cavaller de probable procedència osonenca, del llinatge Orís i primer senyor d'Alfafara
 Ximon Peres